Calvisius ist der Name folgender Personen:

 Lukios Kalbenos Tauros (Calvisius Taurus; * um 105), griechischer Philosoph (Platoniker)
 Sethus Calvisius (eigentlich Seth Kalwitz; 1556–1615), Komponist, Musiktheoretiker und Kantor in Schulpforta und Leipzig sowie Astronom und Mathematiker
 Sethus Calvisius der Jüngere (1639–1698), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:

 Cornelia (Gattin des Calvisius) († 39 n. Chr.), römische Adlige aus dem Geschlecht der Cornelier

bg:Калвизий